Anders Nielsen (badmintonner) (1967-2010), een Engels badmintonner
 Anders Nielsen (politicus) (1862-1914), een Deens politicus
 Anders Nielsen (schutter), een Deens schutter
 Anders Nielsen (voetballer 1970), een Deens voetballer, heeft gespeeld bij onder andere Club Brugge en AA Gent
 Anders Nielsen (voetballer 1972), een Deens voetballer, heeft gespeeld bij onder andere PSV en RKC
 Anders Nielsen (voetballer 1986), een Deens voetballer, heeft gespeeld bij onder andere FC Oss